Лассе Виге Кристенсен (; родился 15 августа 1994 года в Эсбьерг, Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Зюлте Варегем».

Клубная карьера 
Кристенсен воспитанник клубов «Эсбьерг», «Мидтьюлланн» и английского «Фулхэма», в котором он и начал свою профессиональную карьеру. 4 января 2014 года в матче Кубка Англии против «Норвич Сити» он дебютировал за «дачников». 16 августа в поединке против «Миллуолл» Лассе дебютировал в Чемпионшипе. 1 октября в поединке против «Болтон Уондерерс» он забил свой первый гол за «Фулхэм».

В начале 2017 года Кристенсен на правах аренды перешёл в «Бертон Альбион». 28 января в матче против «Куинз Парк Рейнджерс» он дебютировал за новую команду.

Летом 2017 года Лассе вернулся на родину, подписав контракт с «Брондбю», подписав контракт на четыре года. 23 июля в матче против «Норшелланна» он дебютировал в датской Суперлиге. В этом же поединке Кристенсен забил свой первый гол за «Брондбю». 30 июля в матче против «Люнгбю» он сделал хет-трик.

Международная карьера 
В 2011 году Лассе в составе юношеской сборной Дании принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Кот-д’Ивуара и Австралии.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании Кристенсен принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чехии, Сербии, Германии и Швеции.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Дании Кристенсен принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Германии и Чехии.

Примечания

Ссылки 
 
 Danish national team profile
 Fulham F.C. profile

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»